Азбучен списък на космонавти и астронавти, посетили орбиталната космическа станция „Мир“. Имената на членовете на основните експедиции са маркирани с по-тъмен шрифт. За космонавтите, посетили повече от един път орбиталната станция в скоби е посочен броят на посещенията.



А 
 Сергей Авдеев ()
 Марша Айвънс ()
 Тоехиро Акияма ()
 Александър Александров ()
 Александър Александров ()
 Майкъл Андерсън ()
 Анатолий Арцебарски ()
 Токтар Абукиров ()
 Виктор Афанасиев (3) ()
 Джером Апт ()

Б 
 Александър Баландин ()
 Юрий Батурин ()
 Майкъл Бейкър ()
 Елен Бейкър ()
 Иван Бела ()
 Джон Блаха ()
 Майкъл Блумфийлд ()
 Николай Бударин (2) ()

В 
 Александър Викторенко (4) ()
 Павел Виноградов ()
 Александър Волков (2) ()
 Дейвид Улф ()

Г 
 Робърт Гибсън ()
 Юрий Гидзенко ()
 Линда Годуин ()
 Доминик Гори ()
 Джон Грунсфелд ()

Д 
 Бони Дънбар (2) ()
 Владимир Дежуров ()
 Брент Джет ()

Е 
 Райнхолд Евалд ()
 Джо Едуардс ()
 Леополд Ертц ()
 Томас Ейкърс ()
 Жан-Пиер Еньоре (2) ()
 Клоди Еньоре (Андре-Деше) ()

З 
 Сергей Залетин ()

К 
 Джанет Каванди ()
 Александър Калери (3) ()
 Кенет Камерън ()
 Леонид Кизим ()
 Жан-Франсоа Клервоа ()
 Майкъл Клифорд ()
 Айлин Колинс ()
 Елена Кондакова (2) ()
 Валерий Корзун ()
 Жан-Лу Кретиен (2) ()
 Сергей Крикальов (2) ()

Л 
 Александър Лавейкин ()
 Александър Лазуткин ()
 Анатолий Левченко ()
 Джери Лененджър ()
 Уенди Лоурънс (2) ()
 Едуард Лу ()
 Шанън Лусид ()
 Владимир Ляхов ()

М 
 Уилям Макартър ()
 Юрий Маленченко ()
 Генадий Манаков (2) ()
 Муса Манаров (2) ()
 Улф Мерболд ()
 Абдул Мохманд ()
 Талгат Мусабаев (2) ()

Н 
 Карлос Нориега ()

О 
 Юрий Онуфриенко ()

П 
 Генадий Падалка ()
 Скот Паразински ()
 Александър Полещук ()
 Валери Поляков (2) ()
 Чарлс Прекърт (3) ()

Р 
 Джеймс Райли ()
 Томас Райтер ()
 Уилям Реди ()
 Юрий Романенко ()
 Джери Рос ()
 Валерий Рюмин ()

С 
 Виктор Савиних ()
 Роналд Сега ()
 Александър Серебров (2) ()
 Ричард Сеърфос ()
 Анатолий Соловьов (5) ()
 Владимир Соловьов ()
 Генадий Стрекалов (2) ()

Т 
 Норман Тагард ()
 Владимир Титов (2) ()
 Андрю Томас ()
 Мишел Тонини ()

У 
 Питър Уайсоф ()
 Терънс Уилкът (2) ()
 Карл Уолц ()
 Юрий Усачев (2) ()
 Джеймс Уитърби ()

Ф 
 Мухамед Фарис()
 Франц Фибок ()
 Клаус-Дитрих Фладе ()
 Майкъл Фоул ()

Х 
 Грегъри Хърбо ()
 Джеймс Халсъл ()
 Кристофър Хадфийлд ()

Ц 
 Василий Циблиев (2) ()

Ч 
 Франклин Чанг-Диас ()
 Кевин Чилтън ()

Ш 
 Салижан Шарипов ()
 Хелън Шърман ()

Вижте също 
 Списък на първите космонавти по държави, осъществили полет
 Списък на астронавти от САЩ, участници в космически полети
 Списък на космонавти, участници в космически полети, извън САЩ и СССР (Русия)
 Списък на лунни астронавти
 Списък на жени-космонавти
 Списък на космонавти, посетили ОС „Салют“
 Списък на космонавти, участници в космически полети
 Списък на космонавти, посетили МКС
 Списък на космонавти от СССР и Русия, участници в космически полети

Орбитална станция „Мир“
Списъци на космонавти